Мечеть Сиди Окба — название нескольких мечетей в Северной Африке.

 Мечеть Сиди-Укба  — мечеть в городе Кайруан
 Мечеть Сиди Окба — мечеть в городе Сиди-Окба